Voormalig autobus- en vrachtwagenconstructeur, zie Verheul (constructeur)
 Ambroos Verheul (1916 - 2005), benedictijnermonnik.
 Arie Verheul Az. (1872-1950), burgemeester
 Carmen Verheul (1972), nieuwslezer.
 Jan Verheul (1860 - 1948), architect.
 Kees Verheul (1940), slavist, essayist, romanschrijver en vertaler.
 Koos Verheul (1927 - 2010), fluitist.
 Peter Verheul (1965), letterontwerper en grafisch ontwerper.
 Sabine Verheul (1989), voetballer